Максимилиа́н (Макс) Ме́ркель (; 7 декабря 1918, Вена, Австрия — 28 ноября 2006, Пуцбрунн, Германия) — австрийский футболист и футбольный тренер, многократный чемпион ФРГ.

Игровая карьера 

Макс Меркель — сын прусского офицера. В 15 лет пришёл в венский «Рапид». Меркель проводит там лишь одну игру и оказывается в запасе. Максимиллиан уходит в другой венский клуб «Винер Шпортклуб».

В 1939 играет свой первый и последний матч за сборную Германии — против Словакии. Проигрыш 0:2, и Меркель в сборную больше не призывается.

В 1942 года играет за команду Люфтваффе «Маркерсдорф». Там Меркель проводит всю войну.

В 1946 году возвращается в «Рапид», где становится одним из основных защитников клуба.

Тренерская карьера

Нидерланды 

В 1954 году Меркель возглавил клуб ХБС, а в апреле 1955 года и сборную Нидерландов. Под его руководством в товарищеском матче были обыграны чемпионы мира — сборная ФРГ. Но в отборе к ЧМ-1958 нидерландцы проиграли Австрии, и Меркель ушёл в отставку.

«Рапид» 

В 1956 году Макс возглавил родной клуб, через год приведя его к чемпионству. После этого молодого тренера переманили в Германию.

Германия 

В 1958 году Меркель возглавил дортмундскую «Боруссию». Тогда чемпионат ФРГ разыгрывался по сложной многоступенчатой схеме победителями региональных лиг. Лишь в 1961 году клуб вышел в финал чемпионата, где вчистую проиграл «Нюрнбергу» — 0:3. Меркель воспринял поражение болезненно и уехал в Мюнхен, тренировать местный «Мюнхен 1860».

В 1962 году «Мюнхен» выиграл региональную лигу, автоматически попав в Бундеслигу. В 1964 году команда добилась первого крупного успеха за почти 20 лет — выиграла Кубок страны у франкфуртского «Айнтрахта». В Кубке кубков «Мюнхен» дошёл до финала.

В 1965 году клуб выиграл Бундеслигу. Меркель очень повысил свой авторитет. Но он допустил роковую ошибку, посадив на скамейку запасных югослава Раденковича. Тот был очень недоволен и поднял «восстание». Тренер был вынужден уйти.

В январе 1967 года Макс принял «Нюрнберг» и вытащил его из зоны вылета, а в следующем сезоне и вовсе сделал команду чемпионом страны. Теперь Меркеля называли только «Майстермахером». Но тренер всё испортил, выгнав из команды 14 игроков, а оставшихся, по мнению некоторых, мучая садистскими методами тренировок.
Неудивительно, что клуб занимал последнее место. В марте Меркель ушёл из клуба.

Испания 

В 1969 году Меркель принял «Севилью», только что вышедшую в Примеру. Там команда заняла третье место. В следующем сезоне стало хуже — лишь седьмое место. Меркель поссорился с клубным руководством и принял «Атлетико». Там всё сложилось хорошо. Команда стала чемпионом Испании, но Меркель ушёл в отставку из-за неосторожной фразы:

Возвращение в Германию 

В 1975 году Меркель возвратился в «Мюнхен 1860», который находился во Второй бундеслиге. Но вернуть клуб в Первую бундеслигу не получилось. Меркель уехал в Гельзенкирхен к «Шальке». Клуб неплохо начал, но игроков «Шальке» постоянно вызывали на допросы, и клуб неудачно финишировал.

В 1982 году Меркель ненадолго вернулся к тренерской деятельности в «Карлсруэ». Под его руководством клуб избежал вылета во Вторую бундеслигу. В 1983 году пытался потренировать «Цюрих», но это продолжалось лишь месяц.

После тренерской карьеры работал колумнистом в таблоиде Bild.

Высказывания 

Меркель был очень несдержанным на язык человеком. Вот некоторые его цитаты:
 Его надо показывать в Инсбрукском университете — ведь человека с меньшим объёмом мозга просто не существует! (О вратаре сборной Австрии Фриделе Консилиа)
 Удо Латтек сдал кровь на анализ. Результат: чистый алкоголь с вкраплением красных кровяных телец…
 Лучшее, что есть в Гельзенкирхене — автобан на Мюнхен.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Краткая биография на schalke04fc.info

Футболисты Австрии
Футболисты Германии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры сборной Нидерландов по футболу
Тренеры ФК ХБС
Тренеры ФК «Рапид» Вена
Тренеры ФК «Боруссия» Дортмунд
Тренеры ФК «Мюнхен 1860»
Тренеры ФК «Нюрнберг»
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Шальке 04»
Тренеры ФК «Карлсруэ»
Тренеры ФК «Цюрих»
Тренеры ФК «Аугсбург»